Semel eller Sumail (kurdiska سێمێل / Sêmêl, syriska ܣܡܠܐ, arabiska سميل) är en stad i provincen Dahuk i norra Irak. Staden är belägen cirka 16 kilometer väster om Duhok.

Se även 
 Batel

Orter i Dahuk (provins)